Чарльз Браун (): Браун, Чарльз (боксёр) (род. 1939) — американский боксёр.
 Браун, Чарльз (крокетчик) (1867—1937) — американский игрок в рокки.
 Браун, Чарльз (музыкант) (1922—1999) — американский блюзовый певец и пианист.
 Браун, Чарльз Брокден (1771—1810) — американский писатель, историк, редактор.
 Браун, Чарльз Джон (род. 1959) — американский прелат и ватиканский дипломат.
 Браун, Чарльз Куинтон (род. 1962) — американский генерал.
  (1834—1867) — американский писатель-юморист.
 Браун, Чарльз Юджин Ланселот (1863—1924) — швейцарский инженер-конструктор.
 Чарли Браун — персонаж комикса Peanuts.

Примечания